Тімеа Бачинскі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Кетрін Белліс.

Анастасія Павлюченкова виграла титул, у фіналі перемігши Франческу Ск'явоне з рахунком 7–5, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Сільвія Солер Еспіноза

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw
 Qualifying draw 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, одиночний розряд
2017